USS Taylor je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Taylor (DD-94) 
 USS Taylor (DD-468)
 USS Taylor (FFG-50)

Taylor